Ик Заргакин () — посёлок (сельского типа) в Сарпинском районе Калмыкии, в составе Салынтугтунского сельского муниципального образования.

История 
Дата основания посёлка неизвестна. Предположительно посёлок основан в начале 1920-х годов. Относился к Сарпинскому улусу (району) Калмыцкой АО (с 1935 года — Калмыцкой АССР).

28 декабря 1943 года калмыцкое население было депортировано. На основании Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР» посёлок Ики Заргакин, как и другие населённые пункты Сарпинского района, был передан Сталинградской области.

В справочнике по истории административно-территориального деления Волгоградской (Сталинградской) области за 1936—2007 года сведения о посёлке отсутствуют, вероятно по причине отсутствия населения.

В 1956 году после отмены ограничений по передвижению на территорию бывшей Калмыцкой АССР начали возвращаться калмыки. В 1957 году посёлок передан вновь образованной Калмыцкой автономной области (с 1958 года — Калмыцкая АССР).

В поздний советский период посёлок носил название Заря. Дата переименования не установлена.

Физико-географическая характеристика 
Посёлок расположен в пределах западной покатости Ергенинской возвышенности, являющейся частью Восточно-Европейской равнины на левом берегу реки Сухой Сал, на высоте 74 метра над уровнем моря. Рельеф местности холмисто-равнинный, на реке Сухой Сал имеется пруд

По автомобильной дороге расстояние до столицы Калмыкии города Элиста составляет 230 км, до районного центра села Садовое — 59 км, до административного центра сельского поселения посёлка Салын-Тугтун — 3 км.
 Климат
Согласно классификации климатов Кёппена для посёлка характерен влажный континентальный климат с жарким летом и относительно холодной зимой (индекс Dfa). Среднегодовая температура воздуха положительная и составляет + 8,9 °C, средняя температура самого холодного месяца января — 6,1 °C, самого жаркого месяца июля + 24,3 °C. Расчётная многолетняя норма осадков 354 мм, наименьшее количество осадков выпадает в феврале и октябре (по 22 мм), наибольшее в июне (40 мм).

Часовой пояс

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли чеченцы (62 %) и калмыки (36 %).

Известные жители и уроженцы 
В посёлке родился Герой Советского Союза Деликов, Эрдни Теледжиевич.

Примечания 

Населённые пункты Сарпинского района